Herbort steht für

einen Vornamen:
 Herbort von Fritzlar, deutscher Dichter des Mittelalters
 Herbort Duckel (?–1431), Bremer Ratsherr und Bürgermeister

einen Nachnamen:
 Johann Anton von Herbort (1702–1757), Schweizer Baumeister
 Wolfgang Herbort (* 1941), deutscher Theaterangestellter, bekannt geworden als Lockvogel in Verstehen Sie Spaß?

Firmen und Sonstiges:
 Herbort BVBA, ein Maschinenbau-Unternehmen mit Standorten in Brugge, Schermen und Hannover